Paschek ist der Familienname von

 Alois Paschek (1869–1946), altkatholischer Bischof
 Frank Paschek (* 1956), deutscher Leichtathlet
 Michael Paschek (* 1950), deutscher Fußballspieler 
 Wilhelm Paschek (1897–1952), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Paszek
 Pašek